Костянтин III (? — 411) — римський генерал, який в 407 році оголосив себе західним римським імператором.
 Костянтин III ап Кономор (411—443) — король Думнонії (435—443).
 Костянтин III Іраклій (612—641) — імператор Візантії у 641 році.
 Костянтин III (? — 923) — 8-й цар Абхазії у 894—923 роках.
 Костянтин III (970/971-997) — король Шотландії з 995 до 997 року.
 Костянтин III Ліхуд (? — 1063) — Константинопольський Патріарх з лютого 1059 до 2 серпня 1063, вчений і літератор.
 Костянтин III (? — 1171/1173) — юдик (володар) Галлурського юдикату у 1146—1161 роках.
 Костянтин III Кілікійський — Кілікійський католикос (1323—1326).
 Костянтин III Мухранський (1696—1756) — князь Мухрані (1735—1756).